В Соединённых Штатах насчитывается 6 округов с названием Мейсон ():

 Мейсон — штат Вашингтон
 Мейсон — штат Западная Виргиния
 Мейсон — штат Иллинойс
 Мейсон — штат Мичиган
 Мейсон — штат Кентукки
 Мейсон — штат Техас